Lars Bylund, né le  à Gävle en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1956-1957 || Hemsta IF || Division 3
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Hemsta IF || Division 3
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Hemsta IF || Division 3
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Brynäs IF || Division 2
|| 14 || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Brynäs IF || Division 1
|| 14 || 11 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 7 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 7 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 17 || 4 || 11 || 4 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 6 || 4 || 10 || 0 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 4 || 10 || 8 || 2 || 7 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 1966-1967 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 7 || 8 || 15 || 2 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1967-1968 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 4 || 7 || 11 || 2 || 7 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
| 1968-1969 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 11 || 13 || 24 || 6 || 7 || 3 || 2 || 4 || 2
|-
| 1969-1970 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 4 || 16 || 20 || 6 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 6 || 8 || 14 || 0 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Brynäs IF || Division 1
|| 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1969 : remporte le Rinkens riddare.

Notes et références 

Naissance en mars 1938
Naissance à Gävle
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du Guldpucken